Чаояноптери́ды  — семейство птерозавров из надсемейства Azhdarchoidea.

Описание 
Кладу Chaoyangopteridae впервые определили в 2008 году Дэвид Анвин и Люй Цзюньчан как «Chaoyangopterus, Shenzhoupterus, их ближайший общий предок и все таксоны, более тесно связанные с этой кладой, чем с Tapejara, Tupuxuara или Quetzalcoatlus». На основании строения шеи и пропорций конечностей было высказано предположение, что они занимали экологическую нишу, аналогичную представителям надсемейства Azhdarchoidea, хотя, возможно, они были более специализированными, поскольку происходят от нескольких родов, в то время как Azhdarchoidea произошли от одного рода и из одного места. Чаояноптериды в основном известны из Азии, хотя один представитель семейства, Lacusovagus, обитал в Южной Америке, а также имеются вероятные остатки из Африки. Microtuban может продлить существование семейства до позднего мела.

Систематика 
Приведённая кладограмма отражает результат филогенетического анализа, проведённого палеонтологами Б. Андресом и Т. Майерсом в 2013 году.

Роды 
 Chaoyangopterus
 Eoazhdarcho
 Jidapterus
 Lacusovagus Shenzhoupterus
? Microtuban

См. также 
 Филогения птерозавров

Примечания 

Azhdarchoidea
†
Птерозавры мелового периода